Альбасете — місто в Іспанії.
 Альбасете — провінція в Іспанії.
 Альбасете (футбольний клуб) — іспанський футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Бонете (Альбасете).
 Віверос (Альбасете).
 Єсте (Альбасете).
 Ла-Рода (Альбасете).
 Масегосо (Альбасете).
 Посуело (Альбасете).
 Робледо (Альбасете).
 Салобре (Альбасете).
 Сан-Педро (Альбасете).
 Ферес (Альбасете).
 Фуенте-Аламо (Альбасете).
 Хоркера (Альбасете).

Багатозначні терміни